Новогеоргиевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новогеоргиевская волость (Акмолинский уезд) — в составе Акмолинской области
 Новогеоргиевская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии
 Новогеоргиевская волость (Ананьевский уезд) — в составе Херсонской губернии